CTE é um acrônimo e pode referir-se a:

CT-e - documento necessário para o transporte de cargas no Brasil.
Common table expression - um recurso usado em SQL.
Contratorpedeiro de escolta.
Coefficient of thermal expansion
nome antigo do HVM Racing - uma equipe de corrida automobilísticas que compete pela Indy Racing League.
Cage the Elephant - uma banda de rock estadunidense.
Crown the Empire - uma banda de rock estadunidense.

Desambiguações de siglas